Xi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xi Xian (härad i Kina, Shanxi), 
 Xi Xian (härad i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar